Akinbiyi ist der Name folgender Personen:

 Ade Akinbiyi (* 1974) nigerianischer Fußballspieler und -trainer
 Akinbode Akinbiyi (* 1946) britisch-nigerianischer Fotograf